Таджики являются 14-м по численности народом Казахстана. По оценке на 1 января 2014 года в республике проживало свышe 42 тыс. таджиков (0,25 % населения республики). Таджики относятся к быстрорастущим этносам республики. Типологически распадаются на две различные по происхождению и давности проживания группы: сельские таджики-«автохтоны» компактно проживают на юге ЮКО, а новые волны таджикских трудовых мигрантов прибывают в основном в крупные города республики.

Расселение 
Их численность и доля имеют тенденцию к быстрому повышению. Крупнейшим местом концентрации таджиков является Туркестанская область республики, где проживают 33 530 таджиков (2014 год, оценка), составляющих 1,3 % населения области. Традиционно компактным местом проживания таджиков в этой области является Сарыагашский район, где их доля превышает 5 % всего населения. Не менее 5—7 тыс. таджиков компактно проживают в примыкающих друг к другу селах Бостандык и Ынтымак, также в соседнем селе Енкес. В Мактааральском районе Туркестанской области проживает около 24 тыс. таджиков, составляющих свыше 8 % его населения. В ауле Гулистан близ города Жетысай Махтааральского района этнические таджики составляют 98 % населения.

Остальные таджики дисперсно расселены по территории республики. Эти группы в основной своей массе являются беженцами из Таджикистана периода гражданской войны начала 90-х годов (4—5 тыс. человек) или же недавними трудовыми мигрантами. Около 2,5 тыс. таджиков проживают в Алматы (по данным последней официальной переписи населения 2009 года). По неофициальным данным в южной столице живут и работают до 15 тыс. лиц с паспортами республики Таджикистан, не все из которых, впрочем, являются этническими таджиками. В 2016 году в Казахстан официально прибыло 12,4 тысячи таджикских трудовых мигрантов.

Динамика численности 
 7666 (1926)
 11 229 (1936)
 8075 (1959)
 7166 (1970)
 19 293 (1979)
 25 514 (1989)
 25 657 (1999)
 36 277 (2009)
 42 143 (2014)

История 
История таджикской диаспоры на территории современного Казахстанa началась относительно недавно. В 1920-х и 1930-х годах советская власть перевозила сюда несколько тысяч таджикских рабочих с семьями в надежде поднять местное оросительное земледелие. Климат Сарыагаша вполне подошёл таджикским переселенцам: это одно из самых солнечных и теплых мест Казахстана. Прибывавшие таджики расселялись на заболоченных, ранее не освоенных колхозных угодьях, которые за несколько десятилетий были ими превращены в сады и огороды. Сегодня Сарыагаш известен своими полями и теплицами огурцов и помидоров. Работают в этих теплицах до сих пор преимущественно лица таджикской национальности. Но некоторые таджики преуспели и в крупном бизнесе: так значительный вклад в ВВП республики вносят известные зерновые компании «Асыл Арман» Миразиза Усманова и компания Толиба Санакулова, из Костанайской области.

Образование 
Родной язык сарыагашские таджики сохраняют благодаря сети таджикских общеобразовательных школ, основанных в советское время. В Мактааральском районе Туркестанской области действуют две полностью таджикоязычные школы, где директора и учащиеся — таджики, а также несколько школ со смешанным языком обучения. В ауле Гулистан близ города Жетысай Мактааральского района, где этнические таджики составляют 98 % населения, действует таджикская школа имени Мирзо Турсун-заде. Впрочем, за годы независимости республики Казахстан, чисто таджикских школ в Туркестанской области почти не осталось: все они стали или находятся в процессе трансформации либо в узбекско-таджикскиe, либо в казахско-таджикские. С 2013 года Министерство образования Казахстана начало выделять деньги для издания новых учебников с 1-го по 11-й класс для таджикских школ республики. До этого учебники заказывались из Согдийской области Таджикистана.

Проблемы 
Основной проблемой местной таджикской диаспоры, равно как и всех азиатских групп населения Туркестанской области, является сохранение высоких темпов естественного воспроизводства населения при острой нехватке земельных ресурсов. 5 февраля 2015 около 18:00 по местному времени в селе Ынтымак впервые произошёл межэтнический конфликт между 200 представителями таджикской национальности и 250—300 этническими казахами. Поводом к нему стало убийство в ночь на 4 февраля 2015 г. недалеко от поселка Бостандык жителя соседнего села Ынтымак Б. Артыкова, 1985 года рождения.

См. также 
Таджики в Афганистане
Таджики в Америке 
Таджики в Пакистане
Таджики в Киргизии
Таджики в Узбекистане
Таджики в России
 Казахстанско-таджикистанские отношения

Примечания

Ссылки 
Информация о таджиках на веб-сайте Ассамблеи народов Казахстана

Таджикская диаспора
Народы Казахстана